Żelazno (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Żelazno (Neder-Silezië), een plaats in het Woiwodschap Neder-Silezië
 Station Żelazno, gelegen in Żelazno, (Neder-Silezië)